Gunung Terang (Kalianda), een plaats in Indonesië
Gunung Terang (Bulok), een plaats in Indonesië
Gunung Terang (Kinal), een plaats in Indonesië
Gunung Terang (Madang Suku I), een plaats in Indonesië
Gunung Terang (Way Tenong), een plaats in Indonesië
Gunung Terang (Buay Sandang Aji), een plaats in Indonesië